
Termin -{NN}- ima više značenja:

 Neurotenzin, peptid
 Neuromedin N, peptid
 Netskejp navigejtor, ()
 Nomen nescio, neko nepoznat